Александар Катаи (; ) — сербский футболист, вингер клуба «Црвена звезда» и национальной сборной Сербии.

Клубная карьера

«Войводина» 
Катаи начал молодёжную карьеру в клубе из родного города — «Войводина». После 6 месяцев аренды в команде нижней лиги «Палич» Александар попал в основную команду «Войводины». Его дебют в сербской Суперлиге состоялся 14 марта 2010 года в матче против клуба «Чукарички», а первый гол он забил всего через неделю в матче против «Млади Радник». 28 июня 2011 года он ушёл из клуба и отправился в Грецию, чтобы присоединиться к клубу «Олимпиакос».

«Олимпиакос» 
24 июня 2011 года «Олимпиакос» подписал с Катаи контракт на четыре года. В своих первых тренировках с «Олимпиакосом» главный тренер Эрнесто Вальверде сказал Александару, что он недостаточно хорошо играл в защите и ему нужно улучшить свои качества игрока. Тем не менее в качестве игрока «Олимпиакоса» Катаи не провёл ни одного матча, но вместо этого отправили в аренду четыре раза. Первый раз был отдан в «ОФИ», в котором он дебютировал 5 ноября 2011 года в матче против «Паниониос». Аренда в клубе из Крита была неудачной и «Олимпиакос» арендовал его обратно в родной клуб «Войводина». В то время как в аренде в Воеводине, в 2012 году после одной игры со «Спартаком» (Суботица) ему стало плохо, и он был доставлен в больницу, где ему был поставлен диагноз тромбоцитопения. Он должен был удалить немного крови и оставаться в больнице в течение двух недель, прежде чем он вернуться домой. Во время своего выздоровления он приобрел более 20 фунтов веса и не вернулся на поле до конца года. 8 июня 2013 года умер президент клуба Ратко Буторович, что привело к периоду нестабильности в клубе, в течение которого Катаи покинул клуб. После он был отдан в аренду в «Платаниас», в котором он набрал в общей сложности восемь голов и шесть голевых передач, пока его аренда не закончилась летом 2014 года.

«Црвена звезда» 
31 августа 2014 года в последнюю минуту до закрытия трансферного окна, Катаи подписал однолетний контракт с клубом «Црвена звезда».

18 июня 2015 года было объявлено, что Катаи прекратил его контракт с «Олимпиакосом» и простил долг 300 тыс. €, который был обязан «Црвена звезда» от кредитного договора, а затем подписал двухлетний контракт с «Црвена звезда». В сезон 2015/16 Миодраг Божович был нанят в качестве нового главного тренера и Катаи сыграли хорошую игру против «Кайрата» в первом отборочном раунде Лиги Европы, хотя и «Црвена» не смогла квалифицироваться.

«Алавес» 
31 августа 2016 года Катаи согласовал трёхлетний контракт с испанским «Алавесом».

«Чикаго Файр» 
6 февраля 2018 года Катаи был взят в аренду с опцией выкупа клубом MLS «Чикаго Файр». Свой дебют в американской лиге, в матче против «Спортинга Канзас-Сити» 10 марта 2018 года, отметил голом. 11 июля 2018 года «Чикаго Файр» объявил о выкупе Катаи и подписании с ним контракта до конца 2019 года с опцией продления ещё на один год. По окончании сезона 2019 «Чикаго Файр» не продлил контракт с Катаи.

«Лос-Анджелес Гэлакси» 
31 декабря 2019 года Катаи подписал контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси». За «Гэлакси» дебютировал 29 февраля 2020 года в матче стартового тура сезона против «Хьюстон Динамо». 5 июня 2020 года «Лос-Анджелес Гэлакси» расторг контракт с Катаи по взаимному согласию сторон, после того как его жена Тея опубликовала несколько постов в связи с протестами после гибели Джорджа Флойда, в которых содержались призывы к убийству их участников и расовые оскорбления.

Возвращение в «Црвену звезду» 
10 июля 2020 года Катаи вернулся в «Црвену звезду», подписав двухлетний контракт.

Международная карьера 
За национальную сборную Сербии Катаи дебютировал 13 ноября 2015 года в товарищеском матче со сборной Чехии (1ː4).

Личная жизнь 
Его дед по отцовской линии был украинского происхождения, а бабушка — венгеркой. Его фамилия венгерская, принятая от его бабушки.

Достижения

Клубные 
 Чемпион Сербии: 2015/16, 2020/21, 2021/22
 Обладатель Кубка Сербии: 2020/21, 2021/22

Индивидуальные 
 Лучший бомбардир чемпионата Сербии: 2015/16

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Сербии по футболу
Игроки ФК «Воеводина»
Игроки ФК «Палич»
Игроки ФК «Олимпиакос» Пирей
Игроки ФК ОФИ
Игроки ФК «Платаньяс»
Игроки ФК «Црвена звезда»
Игроки ФК «Алавес»
Игроки ФК «Чикаго Файр»
Игроки ФК «Лос-Анджелес Гэлакси»